LKL steht für:
 Larry King Live, US-amerikanische Talkshow
 Lietuvos krepšinio lyga, Litauische Basketball-Liga
 Flughafen Lakselv (IATA-Code), Flughafen von Lakselv, Norwegen
 Lakeland Aviation (ICAO-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft
 Haltepunkt Klietz (DS100-Code), ehemaliger Haltepunkt an der Bahnstrecke Schönhausen–Sandau
 Bahnhof Lakeland (US-Stations-Code), Bahnhof in Lakeland, Polk County, Florida

lkl steht für:
 Laeko (ISO-639-3-Code), Torricelli-Sprache in Papua-Neuguinea

Abkürzung